Бошарово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бошарово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бошарово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Башарово